Osoby o tym nazwisku:
 Boris Griekow – radziecki historyk
 Iwan Griekow – rosyjski chirurg
 Leonid Griekow – radziecki działacz partyjny i dyplomata